Cobée grimpante
Vincent Cobée